Приморськ (; ) — місто Балтійського району, Калінінградської області Росії. Входить до складу Приморського міського поселення.
Населення — 1943 особи (2015 рік).

Населення

Примітки 

Населені пункти Балтійського району
Міста Росії